Kyle bezeichnet:

 Personen mit dem Vor- oder Familiennamen Kyle, siehe Kyle (Name)
 Kyle of Lochalsh, eine Ortschaft an der Nordwestküste Schottlands
 Kyle Field, ein Footballstadion auf dem Campus der Texas A&M University
 Kyle XY, eine von 2006 bis 2009 laufende Mysteryserie aus den USA und Kanada
 Ch-28, eine sowjetische Antiradarrakete, (Nato: AS-9 Kyle)
 Kyle of Southerland, ein Ästuar in Schottland
 Kyle Cone, Vulkankegel auf der Ross-Insel, Antarktika
 Kyle Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Kyle-Nunatakker, drei Nunatakker im Enderbyland, Antarktika
 Mount Kyle, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Kyle (Rapper), US-amerikanischer Rapper

Orte

in Kanada:
 Kyle (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Kyle (Georgia)
 Kyle (Indiana)
 Kyle (Missouri)
 Kyle (Nevada)
 Kyle (North Carolina)
 Kyle (South Dakota), im Oglala Lakota County
 Kyle (Texas)
 Kyle (West Virginia)

Siehe auch:
 Keil (Begriffsklärung)
 Keyl